Bankers ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bankers (Louisiana), im St. Martin Parish
 Bankers (Michigan), im Hillsdale County

Sonstiges:
 Bankers Lake, See im Hillsdale County, Michigan
 Bankers Island, Insel im Pierce County, Washington
 Bankers Tunnel, Mine im Ouray County, Colorado

im NRHP gelistete Objekte:
 Bankers Loan and Trust Company Building, in Concordia, Kansas, ID-Nr. 77000576
 Bankers Row Historic District, in Logansport, Indiana, ID-Nr. 99001149
 Bankers Trust Building, in Des Moines, Iowa, ID-Nr. 76000798

Siehe auch:
 Banker